Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1932 s-a desfășurat în perioada 9 - 13 august 1932, la Los Angeles în Statele Unite. Au fost 8 probe sportive, în care au participat 85 de concurenți din 18 țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Argentina, Statele Unite ale Americii și Africa de Sud.

Podium

Clasament medalii 

Sporturi la Jocurile Olimpice de vară din 1932
1932